A 30 574-es számú közút egy rövid, öt számjegyű országos közút-szakasz Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Az M30-as autópálya és a 35-ös főút találkozásánál lévő Nyékládháza–Tiszaújváros-csomópont egyik átkötő útja.

Ennél a csomópontnál az M30-as majdnem pontosan észak, a 35-ös pedig kelet felé halad, az előbbi a 13,500-as kilométerszelvényénél, az utóbbi az 5. kilométerénél jár. A csomópont érdekessége, hogy mind a négy irányból kisebb-nagyobb kavicsbánya-tavak veszik körül. Túlnyomó része Muhi területéhez tartozik, észak felől egy kisebb része már ónodi területen található.

A 30 574-as a 35-ösről a sztrádára Budapest felé felhajtó ág, melynek nagy része Ónod területén húzódik, de a két végpontja Muhi területén található. Teljes hossza, az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 263 méter. A csomópont további átkötő ágai: Budapest felől a 30 573-as, Miskolc felől a 30 581-es, Miskolc felé pedig a 30 579-es.

Források
 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. május 24.

Jegyzetek

30574
30574